Die Communauté de communes Yonne Nord ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 19. Dezember 2000 gegründet und umfasst 23 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pont-sur-Yonne.

Mitgliedsgemeinden

Weblinks 

Yonne Nord
Gegründet 2000